República de Donetsk pot referir-se a:

 República Popular de Donetsk, una regió rebel a l'est d'Ucraïna i autoproclamada com a país
 República de Donetsk (organització), una organització política amb seu a Donetsk, Ucraïna
 Donetsk - Krivoi Rog, un dels efímers estats sorgits de la descomposició de l'imperi rus el 1917